Eduard Aunós i Cau, (Es Bòrdes, 1858 - Barcelona, 1930) polític aranès
 Eduard Aunós Pérez, (Lleida, 1894 - Lausana, 1967) polític català